Griesbadgasse steht für:
 Griesbadgasse (Ingolstadt), siehe Liste der Baudenkmäler in Ingolstadt
 Griesbadgasse (Ulm), siehe Liste der Kulturdenkmale in Ulm-Innenstadt

Siehe auch: